Чарльз Уитворт:
 Уитворт, Чарльз (барон) (1675—1725) — британский дипломат.
 Уитворт, Чарльз (граф) (1752—1825) — британский дипломат.